Колодезі () — назва низки населених пунктів у Росії, утворена від діалектного (південноросійського) колодезь («колодязь», «криниця»).
 Колодезі — село в Гатчинському районі Ленінградської області.
 Колодезі — село в Наро-Фоминському районі Московської області.
 Колодезі — слобода в Міллеровському районі Ростовської області.
 Колодезі — село в Глинковському районі Смоленської області.
 Колодезі — село в Рославльському районі Смоленської області.

Див. також 
 Білі Колодезі — село в Росії, в Озьорському районі Московської області.
 Колодязі — село в Україні, у Донецькій області.
 Колодязі — ліквідоване в 1990 році село Диканьського району Полтавської області.
 Колодязьки — село в Коростишівському районі Житомирської області.